In 1978/79 werd het 41e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor 9e keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1978/79